Zawada [] ist der Name folgender Orte in Polen:

 Zawada, Ort in der Gemeinde Baruchowo, Powiat Włocławski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Bochnia, Powiat Bocheński 
 Zawada, Ort in der Gemeinde Dębica, Powiat Dębicki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Głogówek, Powiat Prudnicki, siehe Zowade
 Zawada, Ort in der Gemeinde Gnojno, Powiat Buski
 Zawada (Gubin), deutsch Saude, Ort in der Gemeinde Gubin, Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
 Zawada, Ort in der Gemeinde Irządze, Powiat Zawierciański
 Zawada, Ort in der Gemeinde Kamienica Polska, Powiat Częstochowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Kłomnice, Powiat Częstochowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Kożuchów, Powiat Nowosolski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Łęczyca, Powiat Łęczycki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Miedzichowo, Powiat Nowotomyski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Mierzęcice, Powiat Będziński
 Zawada (Mrągowo), Ort in der Gmina Mrągowo, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sawadden, 1938 bis 1945 Balz (Ostpr.), Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Zawada, Ort in der Gemeinde Mstów, Powiat Częstochowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Myślenice, Powiat Myślenicki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Nowe, Powiat Świecki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Nowiny, Powiat Kielecki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Olkusz, Powiat Olkuski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Ostrówek, Powiat Lubartowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Ożarów, Powiat Opatowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Pruszcz, Powiat Świecki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Przechlewo, Powiat Człuchowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Przysucha, Powiat Przysuski
 Zawada (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sawadden, Kreis Rastenburg, 1938 bis 1945 Schwaden, Kreis Bartenstein (Ostpr.), untergegangener Ort 
 Zawada, Ort in der Gemeinde Sicienko, Powiat Bydgoski 
 Zawada, Ort in der Gemeinde Syców, Powiat Oleśnicki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Szydłowo, Powiat Pilski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Tarnów, Powiat Tarnowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Tomaszów Mazowiecki, Powiat Tomaszowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Turawa, Powiat Opolski, seit 2012 Sowade
 Zawada, Ort in der Gemeinde Wąwolnica, Powiat Puławski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Zamość, Powiat Zamojski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Żarki, Powiat Myszkowski
 Zawada, Ort in der Gemeinde Zblewo, Powiat Starogardzki
 Zawada, Ort in der Gemeinde Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
 Zawada, Stadtteil von Elbląg
 Zawada (Orzesze), Stadtteil von Orzesze, Powiat Mikołowski
 Zawada, Stadtteil von Nowy Sącz
 Zawada, Stadtteil von Wodzisław Śląski, Powiat Wodzisławski
 Zawada, Stadtteil von Zielona Góra

Siehe auch:
 Zawada (Familienname)
 Závada
 Zawady